Энрик Санье-и-Вильявеккия (; ,  — , ) — испанский и каталонский архитектор, видный представитель стиля модерн в Каталонии.

Жизнь и творчество 
В 1882 году получил диплом архитектора. Работал как над государственными заказами, так и над проектами городских и религиозных учреждений и зданий. Только в Барселоне построив более 30 домов, Э.Санье являлся одним из известнейших и наиболее востребованных каталонских городских архитекторов конца XIX века. Стилистически его творческое наследие разнообразно — это и неоготика (здание Пенсионной кассы), и рококо (каса Арнус), и модерн. Среди наиболее известных, спроектированных им зданий — Дворец Юстиции (совместно с Хосепом Доменеч и Эстапа, 1908 год), церковь капуцинского ордена Матери Божьей Помпейской, капелла Всех Святых монастыря Монтсеррат и Храм Святого Сердца на барселонском холме Тибидабо.

В 1923 году архитектору папой римским Пием XI был пожалован титул маркиза де Санье (Marquis de Sagnier).

Галерея 

Архитекторы Испании
Архитекторы Каталонии
Архитекторы модерна
Архитекторы Барселоны